«Гуттапе́рчевый ма́льчик» — русская повесть и её экранизации:

 «Гуттаперчевый мальчик» — повесть писателя Д. В. Григоровича (1883)
 «Гуттаперчевый мальчик» () — фильм-экранизация повести, Россия, реж. В. Касьянов
 «Гуттаперчевый мальчик» () — фильм-экранизация повести, СССР, реж. Владимир Герасимов